Чемпіон УРСР 1948 року визначався серед українських команд майстрів другої групи чемпіонату СРСР. Відповідно у чемпіонаті не брала участь найсильніша українська команда «Динамо» Київ, яка брала участь у найвищому дивізіоні СРСР. Натомість у турнірі взяла участь одна команда, що представляла Молдавську РСР.

Всього у чемпіонаті УРСР взяло участь 16 команд, які були розбиті на дві підгрупи. По дві найкращі команди з кожної підгрупи вийшли в зональний фінал. Зональний фінал був зіграний в Харкові, його переможець — харківський «Локомотив» — отримав право грати грати у стикових матчах с переможцями інших зон за право виходу до найвищого дивізіону.

Груповий етап

Підгрупа А. Підсумкова таблиця

Підгрупа Б. Підсумкова таблиця

Фінал. Підсумкова таблиця 
Для визначення переможця у фіналі довелося зіграти додатковий матч.

Примітки

Посилання 
 Статистика на сайті football.lg.ua 
 Чемпіонат 1948 на ukr-football.org.ua 

48
УРСР
1948 в Україні